Potala, auch Potalaka, steht für:

 Potala (mythologischer Ort), ein mythischer Berg, Wohnsitz des Bodhisattvas Avalokiteshvara
 Berg Potala, eine ostchinesische Insel, siehe Putuo Shan
 Potala-Palast in der tibetischen Hauptstadt Lhasa